Дулевская (Дулёвская) волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Дулевская волость (Жиздринский уезд) — в составе Калужской губернии (Жиздринский уезд)
 Дулёвская волость (Покровский уезд) — в составе Владимирской губернии (Покровский уезд)